Spaske (), der Name ukrainischer Orte:

 Spaske (Dnipro), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro
 Spaske (Schyroke), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke
 Spaske (Tatarbunary), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tatarbunary
 Spaske (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Spaske (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Spaske (Krolewez), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krolewez
 Spaske (Sumy), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy
 Spaske (Sosnyzja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sosnyzja

Siehe auch:
 Spasskoje
 Spasskaje
 Spassk
 Spasski

uk:Спаське#Україна